Fjellström ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Fjellström (* 1964), schwedischer Fußballspieler
 Mathias Fjellström (* 1975), schwedischer Filmproduzent
 Phebe Fjellström (1924–2007), schwedische Ethnologin